Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2017-17 розпочалися 1 грудня у шведському Естерсунді й завершаться на дев'ятому етапі в російській Тюмені. Всього а програмі кубка світу  8 спринтерських гонок. Малий кришталевий глобус спринтерського заліку відстоюватиме чешка Габріела Коукалова.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2016–17

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2017-18
2017 у біатлоні
2018 у біатлоні